El topónimo Doñinos puede hacer referencia a:

 Doñinos de Salamanca, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Doñinos de Ledesma, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.